het Gedempte Zuiderdiep in Groningen
het Zuiderdiep op Goeree-Overflakkee
 Hr. Ms. Zuiderdiep, een Nederlandse mijnenveger van de Borndiepklasse